

Geografia
 Hayman Island – isola delle Whitsunday, nel mar dei Coralli al largo della costa centrale del Queensland
 Hayman Nunataks – picchi rocciosi a nord del Larkman Nunatak, Monti della Regina Maud, in Antartide

Persone
 Carl Joseph Hayman (1979) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Carole Hayman (1945) – scrittrice, sceneggiatrice, giornalista e attrice britannica
 David Hayman (1950) – attore e regista britannico
 Horace Hayman Wilson (1786-1860) – orientalista e numismatico inglese
 James Hayman, noto anche come Jim Hayman (...) – produttore e regista televisivo, direttore della fotografia statunitense
 Leslie Hayman (1978) – attrice statunitense
 Lew Hayman, propr. Lewis Edward Hayman (1908-1984) – allenatore di football americano, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro statunitense
 Lillian Hayman (1922-1994) – attrice e cantante statunitense
 Mathew Hayman (1978) – ex ciclista su strada australiano
 Robert William Hayman (1905-1985) – zoologo britannico